Julius Schnorr ist der Name folgender Personen:

 Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872), deutscher Maler und Illustrator
* Julius Schnorr (Zeichner) (1826–1885), deutscher Zeichner